Ismael Rodríguez  – regista e attore messicano
Ismael de Jesús Rodríguez Vega  – calciatore messicano